Sullivan pode se referir a:

Lugares nos Estados Unidos
Sullivan (Illinois)
Sullivan (Indiana)
Sullivan (Missouri)
Sullivan (Wisconsin)

Outros usos
 Sullivan (banda)

Desambiguação